Луціє Шафарова була чинною чемпіонкою, але того року не брала участі.

Чжен Цзє виграла титул, у фіналі перемігши Лі На, яка змушена була знятися після другого сету за рахунку 6–7(5–7), 7–5 через тепловий удар. Для Чжен це був перший титул за рік і другий за кар'єру.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 Main and Qualifying Rounds 

жінки, одиночний розряд
Estoril Open